Ду́ррес () — область на западе Албании. Административный центр — город Дуррес.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 2 округа:

В настоящее время в состав области входят 2 муниципалитета и 117 коммун.

Население 247 345 чел. (2011), площадь 766 км².

Граничит с областями:
 Лежа на севере
 Дибра на востоке
 Тирана на юге

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании